Крецул  — фамилия. Известные носители:

 Крецул, Дмитрий Владимирович (1933—2008) — строитель, Герой Социалистического Труда.
 Крецул, Олег Васильевич (род. 1975) — российский дзюдоист-паралимпиец.
 Петря «Крецул» Шолкан — румынский скрипач XIX века (:ro:Petrea „Crețul” Șolcan).